Friedrich Kohlrausch ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Kohlrausch (Pädagoge) (1780–1867), deutscher Pädagoge
 Friedrich Kohlrausch (Physiker) (1840–1910), deutscher Physiker
 Friedrich Ernst Wolfgang Kohlrausch (1812–1895), deutscher Meteorologe, Ornithologe, Pädagoge und Schulleiter

Siehe auch
 Fritz Ludwig Kohlrausch (1879–1914), deutscher Radiologe und Hochschullehrer